Uka steht für:
 Uka (Fluss), ein Fluss in der russischen Region Kamtschatka
 Uka (Vulkan), ein Vulkan in der russischen Region Kamtschatka

Uka ist der Familienname folgender Personen:
 Arid Uka (* 1990), kosovarischer Attentäter

uka steht für:
 Kaburi (ISO-639-3-Code), eine der Trans-Neuguinea-Sprachen

UKA steht für:
 UKA (Festival), ein Kulturfestival in Trondheim (Norwegen)
 Unabhängige Kommission für Anerkennungsleistungen, Einrichtung der Deutschen Bischofskonferenz, siehe Sexueller Missbrauch in der römisch-katholischen Kirche in Deutschland 
 United Kingdom Athletics (auch UK athletics), britischer Leichtathletikverband
 United Klans of America, eine rechtsextreme US-amerikanische Organisation
 Universitätsklinikum Aachen, das Uniklinikum der RWTH Aachen
 Universitätsklinikum Augsburg, das Uniklinikum der Universität Augsburg
 Buzz (Fluggesellschaft) (ICAO-Code), britische Billigfluggesellschaft

Abkürzung